Ru de Liesse, un ruisseau dans le Val d'Oise
 Liesse-Notre-Dame, une commune du département de l'Aisne
 Canton de Liesse, un canton du département de l'Aisne
 Parc-nature du Bois-de-Liesse, un parc de la ville de Montréal
 Basilique Notre-Dame de Liesse, basilique située dans le  département de l'Aisne
 Église Notre-Dame-de-Liesse d'Annecy
 Église Notre-Dame-de-Liesse de Saint-Renan
 Liesse est un prénom
 Liesse, site naturel en Picardie
 Chemin de la Côte-de-Liesse, voie rapide à Montréal